Чемпионшип Английской футбольной лиги 2022/23 () — 19-й сезон Чемпионшипа в его текущем формате и 31-й сезон второго дивизиона английских лиг после отделения Премьер-лиги.

Сезон начался 29 июля 2022 года и завершится 6 мая 2023 года. Из-за проведения чемпионата мира в Катаре с 12 ноября по 10 декабря 2022 года турнир уходил на перерыв.

Команды-участники 
В турнире примут участие 24 команды.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Вышедшие в Чемпионшип 
Вышли из Лиги 1
 Уиган Атлетик
 Ротерем Юнайтед
 Сандерленд

Выбыли из Премьер-лиги
 Бернли
 Уотфорд
 Норвич Сити

Выбывшие из Чемпионшипа 
Вышли в Премьер-лигу
 Фулхэм
 Борнмут
 Ноттингем Форест

Выбыли в Лигу 1
 Питерборо Юнайтед
 Дерби Каунти
 Барнсли

Города и стадионы

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2022
Англия 2
2